Cicutaria aquatica är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Cicutaria aquatica ingår i släktet Cicutaria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aquatica